Guanqiao bezeichnet:

 Guanqiao (Anxi) (官桥镇), Großgemeinde im Kreis Anxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Guanqiao (Huazhou) (官桥镇), Großgemeinde der Stadt Huazhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Guanqiao (Jiayu) (官桥镇), Großgemeinde im Kreis Jiayu in der chinesischen Provinz Hubei
 Guanqiao (Liuyang) (官桥镇), Großgemeinde der Stadt Liuyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Guanqiao (Nan’an) (官桥镇), Großgemeinde der Stadt Nan’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Guanqiao (Santai) (观桥镇), Großgemeinde im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guanqiao (Tengzhou) (官桥镇), Großgemeinde der Stadt Tengzhou in der chinesischen Provinz Shandong
 Guanqiao (Xiao) (官桥镇), Großgemeinde im Kreis Xiao in der chinesischen Provinz Anhui